Pink Lake ist der Name folgender Seen

in Australien:

 Pink Lake (Dimboola), Victoria
 Pink Lake (Nerrin Nerrin), Victoria
 Pink Lake (New South Wales), bei Rufus, New South Wales
 Pink Lake (Western Australia), Western Australia
 Pink Lake (South Australia), bei Yorketown, South Australia
 Pink Lake (Rottnest Island), Western Australia

in Kanada:

 Pink Lake (Kanada), Gatineau Park, Québec

Pink Lake ist der Name folgender Orte in Australien:
 Pink Lake (Ort), Western Australia

White Lake steht für:
 Pink Lake Wildlife Reserve

Siehe auch
 Lake Hillier